Una denominació general però a vegades incorrecta del personatge de Nintendo Mario.
 Super Mario (sèrie de videojocs), una saga de videojocs de plataformes (consultable a la llista de videojocs).